Карл Карл (,  или ): Карл, Карл (1787—1854) — австрийский театральный деятель.
 Карл, Карл (1830—1898) — баварский военный музыкант и композитор.